Odd Frantzen – calciatore norvegese
 Per Frantzen – calciatore norvegese
 William Frantzen – calciatore norvegese